Doręczyciel (serial telewizyjny)
 Doręczyciel pocztowy